Venezuela:
 Boconó, grad
 Bocono (rijeka)